Delegat (von lat. delegare ‚hinschicken, anvertrauen, übertragen‘) steht für:
 Delegat, Abgesandter zur stellvertretenden Verhandlungsführung; siehe Delegation (Abordnung)
 Apostolischer Delegat, Vertreter des Heiligen Stuhls
 Delegat, Zeiger zur dynamischen Methodenbindung in der objektorietierten Softwareentwicklung; siehe Delegation (Softwareentwicklung) 

Siehe auch:
 Delegate
 Delekat